

Крушев — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Крушев — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства